Osoby:
 Ludwig Landmann – niemiecki polityk liberalny pochodzenia żydowskiego
 Salcia Landmann – szwajcarska filozofka, pisarka i dziennikarka pochodzenia żydowskiego
 Theo Landmann – niemiecki witrażysta i malarz szkła